Damodar – rzeka w północno-wschodnich Indiach
 Damodar – okręg górniczo-przemysłowy w Indiach, w dolinie rzeki Damodar